Albert Murray peut faire référence à :

 Albert Murray (1906-1992), artiste américain ;
 Albert Murray (1916-2013), critique littéraire, romancier et biographe ;
 Albert Murray (1930-1980), homme politique britannique du Parti travailliste, Member of Parliament de 1964 à 1970 ;
 Bert Murray (1942-), joueur de football anglais.